Мисс США 1994 () — 43-й конкурс красоты Мисс США прошедший 11 февраля 1994 года, проведён на , Техас. Победительницей конкурса стала Лу Паркер из штата Южная Каролина.

Конкурс красоты был организован Бобом Гоеном, с Артел Невиллем и специальным гостем Лаура Хэрринг, которая стала Мисс США 1985.

Город проведения 
Это был первый год, когда конкурс красоты проводился на территории . Место проведения было анонсировано 11 августа, 1993 года.

Участницы, прибывали в течение двух недель до 27 января и предварительно соревновались перед самим конкурсом. В течение последующих двух недель, был ужин в Матаморосе, Мексика, где послужило к повстанческой деятельности на американо-мексиканской границе, что стало проблемой для безопасности участниц.

В Южный остров Падре было вложено 100 000 долларов, для проведения конкурса.

Результаты 

{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0 1em 0 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 100%;"
|- bgcolor="#efefef" "
! Итоговое место
! Участница
|-
| Мисс США 1994
|
 — Лу Паркер
|-
| 1-я Вице Мисс''
| — Патрисия Саутхолл
|-
| 2-я Вице Мисс| — Линн Дженкинс
|-
| Топ 6| — Ширель Хеберт  — Кристин Фридель  — Дженнифер Гэрис
|-
| Топ 12| — Кэтлин Фаррелл — Шелли Леман  — Лия Хулан  — Джолин Ставракис — Кэрол Гроу — Надин Танега
|}

 Специальные награды 

Полуфинальные очки
Предварительные очки

     Победительница
     1-я Вице Мисс
     2-я Вице Мисс
     Финалистки
     Полуфиналистки

 Финальные соревнования 

     Победительница
     1-я Вице Мисс
     2-я Вице Мисс
     Финалистки

 Штаты-участницы 

 — Мелея Нельмс
 — Доун Стувек
 — Дженнифер Тисдейл
 — Ханна Хиллиард
 — Тоай Фостер
 — Кимберли Велдхёйзен
 — Мистрелла Иган
 — Тереза Клайн
 — 
 — Синтия Реддинг
 — Андреа Мур
 — Надин Танега
 — Тренна Уиллер
 — Кэтлин Фаррелл
 — Ким Скалл
 — Калли Пандит
 — 
 — Ким Буфорд
 — Ширель Хеберт
 — Коллин Бринк
 — Венди Дэвис
 — Мишель Атамян
 — Келли Ришель Павловски
 — Джолин Ставракис
 — Лесли Линн Джеттон
 — Шелли Леман
 — Келли Браун
 — Шон Вольф
 — Анджела Ламберт
 — Келли Зарсе
 — Роза Велес
 — Джилл Васкес
 — Дженнифер Гэрис
 — Линн Дженкинс
 — Эми Джейн Ланц
 — Лиза Мишель Эллисон
 — Анджела Паррик
 — 
 — Линда Чиаралуна
 — Рэй Энн Джонсон
 — Лу Паркер'''
 — Табита Муд
 — Лия Хулан
 — Кристин Фридель
 — Ванесса Маннс
 — Кристи Бельтрами
 — 
 — Ангел Уорд
 — Линда Бейли
 — Джина Десмонд
 — Толан Кларк

Заметки о участницах 
Кэтлин Фаррелл (Иллинойс) ранее была обладательницей титула Мисс Иллинойс 1992 года и завоевала конкурс талантов на Мисс Америка 1993 года. Одна из её сестёр — Моника Фаррелл участвовала в обоих конкурсах, завоевав титулы Мисс Флорида 1985 и Мисс Флорида 1988 года и она заняла третье место на конкурсе «Мисс США» 1988 года. Другая их сестра Мэри-Энн Фаррелл была Мисс Нью-Йорк в 1984 году и была полуфиналисткой на конкурсе «Мисс Америка 1985».
Лия Хулан (Теннесси) также участвовала в «Мисс Америка 1993», как и ранее в «Мисс Теннесси 1992».
Участницы принимавшие участие в конкурсе красоты Юная мисс США:
Кристи Бельтрами (Вермонт) — Юная мисс Вермонт 1987
РэйЭнн Джонсон (Род-Айленд) — Юная мисс Род-Айленд 1987
Джилл Васкес (Нью-Мексико) — Юная мисс Нью-Мексико1988
Табита Муд (Южная Дакота) — Юная мисс Южная Дакота 1991
Джилл Васкес (Нью-Мексико) стала режиссёром «Мисс Калифорния» в 2007 году.
Джолин Стравракис (Миннесота) заняла первой вице мисс Миннесота 1988 и стала Мисс Миннесота после того, как победительница была задержана за кражу в магазине. Она ушла в отставку несколько дней спустя, когда выяснилось, что она тоже была арестована за кражу в магазине в 1986 году. В 1994 году она завоевала титул после того, как её судимость была снята. Стравракис также была «Мисс Миннесота Мира 1992» и участвовала в «Мисс Мира Америка 1992», но не смогла пройти.
Эми Джейн Ланц (Северная Дакота) появилась как участница телеигры Колесо фортуны, шоу транслировалась 10 марта, 1995 года.
Это был последний год вплоть до 2009 года, когда ни одна обладательница «Юная мисс США» не смогла участвовать в этом конкурсе красоты.
 Дженнифер Гарейс (Нью-Йорк) продолжил играть Донну Логан в «Дерзкие и красивые». Она также сыграла короткую эпизодическую роль в фильме «Мисс Конгениальность» в роли любовницы участницы кричащей из зала.
Пэт Саутхолл (Виргиния) вышла замуж за актёра Мартина Лоуренса. Этот брак продлился год и закончился разводом в 1996 году. В 2000 году Пэт вышла замуж за футболиста Эммитта Смита.
Надин Танега (Гавайи) вошла в Топ 12 и стала «Miss International Hawaii 1990». Стала Второй Вице мисс на Мисс интернешнл 1990. Она стала также «Miss Hawaii World 1992» и стала 3-я Вице мисс на «Miss World America 1992».

Судьи 
Эрика Андерш

Джон Пол Деджориа
Педро Луис Гарсия
Мэй Шэнли

Сноски

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

1994
События 11 февраля
Февраль 1994 года
1994 год в Техасе
Южный остров Падре